Type 89 – japoński bojowy wóz piechoty
 Type 89 – japoński karabin szturmowy
 Type 89 Chi-Ro – japoński czołg średni z II wojny światowej
 Type 89 – japoński granatnik z II wojny światowej